osoby noszące nazwisko Kuryluk

 Ewa Kuryluk (ur. 1946) – polska historyk sztuki, malarka i poetka
 Jadwiga Kuryluk (1912-1995) – polska aktorka
 Karol Kuryluk (1910-1967) – polski dziennikarz
 Maria Kuryluk (1917-2001) – poetka, pisarka,
Vlad Kuryluk (ur. 1971) – kompozytor urodzony we Lwowie, producent muzyczny